San Gonzalo puede referirse a:

 Beato Gonzalo de Amarante, beato dominico, conocido popularmente como San Gonzalo.
 Hermandad de San Gonzalo (Sevilla)
 Iglesia de San Gonzalo (Sevilla), iglesia ubicada en el barrio León, en Sevilla.